Björn Ekblom kan syfta på:

 Björn Ekblom (fysiolog) (född 1938), fysiolog, professor vid Karolinska Institutet
 Björn Ekblom (diplomat) (1938–2013), finländsk diplomat